Schizochoeridae är en familj av plattmaskar. Schizochoeridae ingår i ordningen Amphilinidea, klassen Cestoda, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Schizochoeridae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Schizochoeridae